RBE steht für:

 Radeon BIOS editor, ein Computerprogramm zum Bearbeiten des BIOS von AMD-Grafikkarten

 Ratanakiri Airport (IATA-Code), Flughafen von Banlung, Ratanakiri, Kambodscha

 Regenbogeneffekt, ein Bildfehler bei bestimmten Wiedergabegeräten für Videobilder

 Regierungsbeschäftigte, im Bundesland Nordrhein-Westfalen allgemeine Bezeichnung für eine Angestellte des Landes

 Relative biological effectiveness, ein Begriff der Strahlenbiologie (relative biologische Wirksamkeit)

 Resource Based Economy (dt. „Ressourcenbasierte Wirtschaft“), siehe Jacque Fresco #Ressourcenbasierte Wirtschaft

 Reverse Business Engineering, ein Begriff der Wirtschaftswissenschaft

 Rheinisch-Bergische Eisenbahn-Gesellschaft, ein Unternehmen in Mettmann

 Rock County Airport (FAA-Code), Flughafen von Bassett (Nebraska), Nebraska

Abkürzung